Andrija Kujundžić (nogometaš)
Andrija Kujundžić (slikar)
Andrija Kujundžić (provincijal)